Шацкая, Нина:
 Шацкая, Нина Аркадьевна (род. 1966) — российская певица.
 Шацкая, Нина Сергеевна (1940—2021) — советская российская актриса.